Judziki ist ein polnischer Ortsname:
 Judziki (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Judzicken, 1938 bis 1945 Gutenborn, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Judziki (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1929: Judzicken, 1929 bis 1945 Wiesenhöhe, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Judziki (Bargłów Kościelny), Ort im Powiat Augustowski, Woiwodschaft Podlachien